Slovo Byšičky má několik významů:

 Byšičky (Lysá nad Labem) – část města v okrese Nymburk.
 Byšičky (Lázně Bělohrad) – vesnice v katastrálním území Brtev města Lázně Bělohrad v okrese Jičín, zaniklá po třicetileté válce.
 Byšičky (přírodní památka) – zrušená přírodní památka u zaniklé vesnice Byšičky v okrese Jičín.
 Byšičky 1 – přírodní památka v okrese Jičín
 Byšičky 2 – přírodní památka v okrese Jičín